Катри́на Ло (; род. 30 сентября 1985) — американская актриса немецкого, итальянского и тайваньского происхождения, модель, участница конкурсов. Наиболее известна по ролям Миры в телесериалах «Спартак: Кровь и песок» и «Спартак: Месть» и Ниссы аль-Гул в телесериале «Стрела». Вокалистка и бас-гитаристка в группе Soundboard Fiction.

Ранние годы 
Родилась в Филадельфии, но в детстве переехала в Депфорт, Нью-Джерси. С раннего детства принимала участие в различных конкурсах, занималась танцами, совершенствовала актёрское мастерство. Она также была членом The National Honors Society и завоевала титул Miss New Jersey Teen USA, где она продолжала представлять государство на финале по национальному телевидению. Представляла Нью-Джерси на конкурсе Miss Teen USA.

Окончив театральное отделение The Richard Stockton College of NJ, Катрина продолжила своё актёрское образование в Филадельфии и Нью-Йорке.

Карьера 
В 2009 году Катрина Ло появилась на экранах в телесериале «Легенда об Искателе», где исполнила роль Морд-Сит Гарен. В 2010 году в телесериале «Спартак: Кровь и песок» Катрина исполнила роль Миры. В 2012 году Катрина приняла участие в съемках продолжения сериала под названием «Спартак: Месть». Весной 2013 года приступила к съемкам в фильме «Долина смерти». С 2013 по 2018 годы исполняла второстепенную роль Ниссы аль-Гул в телесериале «Стрела»

Катрина является вокалисткой и бас-гитаристкой в группе «Soundboard Fiction». В 2010 году группа выпустила свой первый альбом Soundboard Fiction [Explicit]. В 2012 году в свет вышел второй альбом под названием Truth And Lies. 4 февраля 2014 года вышел первый клип группы на песню «Wash Me In The Water».

Личная жизнь 
5 января 2013 года Ло вышла замуж за актёра Кита Эндрина. У супругов есть дочь — Кинли Эндрин (род. 27.12.2018).

Фильмография

Дискография

Видеография

Примечания

Ссылки 
 Katrina Law на TV.com
 Официальный сайт группы Soundboard fiction

Выпускники Стоктонского университета